Carlos Pérez de Rozas puede hacer referencia a : 
 Carlos Pérez de Rozas Masdeu (1893-1954), fotógrafo español.
 Carlos Pérez de Rozas y Sáenz de Tejada (1920-1990), fotoperiodista español, hijo del anterior.
 Carlos Pérez de Rozas y Arribas (1948-2019), fotoperiodista español, hijo del anterior.